Temnitz heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:
 Temnitz (Plane), linker Nebenfluss der Plane im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg 
 Temnitz (Rhin), Nebenfluss des Rhins im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
sowie:
 Amt Temnitz, Amt in Brandenburg, Deutschland
 Ciemnica, Dorf in der Gemeinde Trzebielino, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Těmice u Kamenice nad Lipou, Gemeinde in der Region Vysočina, Tschechien

Siehe auch:
 Temnitztal
 Temnitzquell